Ahornhof steht für:

 Ahornhof (Boxberg), Wohnplatz im Stadtteil Kupprichhausen von Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Ahornhof (Glatten), Einzelgehöft in Glatten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland
 Ahornhof (Lilienfeld), Weiler im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich, Österreich
 Ahornhof (Titisee-Neustadt), Einzelgehöft im Stadtteil Schwärzenbach von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg